Новинское — название населённых пунктов в России.

 Новинское — историческая местность в Москве в районе между Новинским бульваром и Кудринской площадью, территория бывшего Новинского монастыря и место Подновинских гуляний.

Ивановская область 
 Новинское — село в Приволжском районе.
 Новинское — село в Родниковском районе, в Филисовском сельском поселении.
 Новинское — прежнее название (до 1981 г.) деревни Тезинка в Родниковском районе, в Каминском сельском поселении.

Костромская область 
 Новинское — деревня в Антроповском районе.
 Новинское — деревня в Галичском районе.
 Новинское — деревня в Межевском районе.
 Новинское — деревня в Чухломском районе.

Московская область 
 Новинское — деревня в Наро-Фоминском районе.

Рязанская область 
 Новинское — село в Рязанском районе.

Смоленская область 
 Новинское — деревня в Гагаринском районе.

Тульская область 
 Новинское — деревня в Ефремовском районе.

Ярославская область 
 Новинское — село в Некоузском районе.

См. также 
 Новинское — озеро в Олонецком районе Республики Карелия.
 Новинское — озеро в Выборгском районе Ленинградской области.
 Новинское сельское поселение